Il singolare del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2003, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Hyung-Taik Lee che ha battuto in finale Dennis van Scheppingen 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (Campione)
 Andreas Vinciguerra (secondo turno)
 Justin Gimelstob (secondo turno)
 Federico Browne (primo turno)

 Thierry Ascione (secondo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (quarti di finale)
 Jeff Salzenstein (quarti di finale)
 Dick Norman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2003